Songkhla – miasto w Tajlandii
 Songkhla – prowincja w Tajlandii
 Songkhla – jezioro w Tajlandii
 „Songkhla” – syjamski torpedowiec typu Trat z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej